Фильцы́ — посёлок Каликинского сельсовета Добровского района Липецкой области.

Расположены в 6 км к западу от центра поселения села Каликино, 3 км к югу от поселка Густый. К южной части Фильцов примыкает посёлок Каменный.

Как посёлок Фи́лькин Куст возник в 1923 году. Название состоит из фамилии и слова куст в значении лесок (см. также Попов Куст). В 1926 году, согласно данным переписи населения, в Филькином Кусте жили 20 человек .

Позднее посёлок стал посёлком Фильцы.

По состоянию на 2020 год поселок является заброшенным, все существовавшие дома разрушены, линия электропередач протянутая от Густого разрушена. В настоящее время осуществляется перевод земель поселка в группу земель сельхоз назначения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добровского района